Dubilet ist der Familienname von:

 Dmytro Dubilet (* 1985), ukrainischer Unternehmer und Politiker
 Oleksandr Dubilet (* 1962), ukrainischer Banker und Unternehmer